Grendon est un terme pouvant désigner:

Personne
Stephen Grendon, pseudonyme littéraire d'August Derleth

Fictif
Dr. E. Grendon, personnage fictif du roman La Nuit de l'infamie de Michael Cox

Toponyme 
Grendon, village du Northamptonshire
Grendon Underwood, village du district Aylesbury Vale du Buckinghamshire
HM Prison Grendon, établissement pénitentiaire 
New Grendon, village du North Warwickshire
Old Grendon, village du North Warwickshire

Homonymie de toponyme